Typewriter steht für:
 Schreibmaschine, Gerät zur Darstellung von Drucktypen
 The Typewriter, Musikstück von Leroy Anderson